La Recopa de Europa 1978-79 fue la decimonovena edición de la Recopa de Europa, en la que participaron los campeones nacionales de copa en la temporada anterior. En esta edición participaron 31 clubes pertenecientes a 30 federaciones nacionales diferentes.

La final, disputada a partido único, enfrentó al Barcelona, que eliminó al Anderlecht, vigente campeón, en octavos de final, tras una agónica remontada en el Camp Nou, con el Fortuna Düsseldorf en el estadio St. Jakob Park, en Basilea. Venció el conjunto azulgrana por 4–3 en la prórroga, logrando así la primera de sus cuatro Recopas, en la que fue la final con más goles en la historia de esta competición.

La consecución del título por parte del FC Barcelona desde entonces llamada por la afición como la "Recopa de Basilea" marcó un hito hístorico y emocional en el club, en un año en el que se aprobaría el Estatuto de autonomía de Cataluña de 1979 (motivo por el que en buena medida la afición barcelonista portaba miles de senyeres), la movilización de aficionados del club azulgrana fue impresionante, calculándose en alrededor de 30.000 los hinchas "culés" presentes en Basilea y en un millón los que salieron a las calles de Barcelona a festejar la consecución del título al regreso del equipo. Además, dentro de la propia plantilla, el accidente sufrido por la esposa del jugador austríaco Hans Krankl o la despedida del club de Johan Neeskens estimularon a los jugadores a conseguir el trofeo para ofrecerlo a la esposa convaleciente y como despedida digna al jugador neerlandés, respectivamente.

Dieciseisavos de final

Rondas siguientes

Final

Notas

Véase también 
 Recopa de Europa

Recopa de Europa
Fútbol en 1978
Fútbol en 1979
Historia del fútbol de España